Il campionato asiatico e oceaniano di pallavolo maschile Under-20 è una competizione pallavolistica, organizzata dall'AVC, per squadre nazionali asiatiche e oceaniane, riservata a giocatori con un'età inferiore di 20 anni.

Albo d'oro

Medagliere

Collegamenti esterni